VAP ist eine Abkürzung für:
 Value Added Process
 Verein für Anti-Piraterie der Film- und Videobranche
 Verein der Ausländischen Presse in Deutschland
 Versorgungsanstalt der Deutschen Bundespost (VAP)
 Verlag Außergewöhnliche Perspektiven
 Vienna Aviation Photography
 Virtual Access Point
 Ventilator-associated pneumonia: Beatmungspneumonie, eine Lungenentzündung, die bei künstlich beatmeten Patienten auftritt
 ein japanisches Unternehmen der Unterhaltungsindustrie: VAP (Unternehmen)
 Vacuum Assisted Process (VAP Process)
 Video Ad Platform  (Video Anzeige Plattform: VAP als SaaS)

VAP